Дерек Махун (, 23 ноября 1941, Белфаст — ) — ирландский поэт, переводчик, писал на английском языке.

Биография 
Из протестантской семьи рабочих. Окончил дублинский Тринити Колледж (1965). Затем учился в Сорбонне, США и Канаде. Был школьным учителем в Дублине, журналистом в Лондоне.

Творчество 
Предпочитал строгие формы, нередко пользовался рифмованным стихом. Переводил античную словесность (Софокл, Ювенал), литературу Франции (Расин, Мольер, Нерваль, Бодлер, Ростан, Валери, Сен-Жон Перс, Жакоте) и др.

Произведения 

 1965: Twelve Poems
 1968: Night-Crossing
 1970: Ecclesiastes
 1970: Beyond Howth Head
 1972: Lives
 1975: The Snow Party
 1977: In Their Element
 1979: Poems 1962—1978
 1981: Courtyards in Delft
 1982: The Hunt By Night
 1985: Antarctica
 1990: The Chinese Restaurant in Portrush: Selected Poems
 1991: Selected Poems
 1992: The Yaddo Letter
 1995: The Hudson Letter
 1997: The Yellow Book
 1999: Collected Poems
 2001: Selected Poems
 2005: Harbour Lights
 2007: Somewhere the Wave
 2008: Life on Earth (короткий список международной поэтической премии Гриффина)

Публикации на русском языке 
 Стихи в переводе А.Нестерова и Г.Стариковского
 Связуя твой восход с моим закатом/ Пер. Г.Стариковского

Признание 
 Литературная премия Дэвида Коэна (2007).

Литература 
 Donelly B. Derek Mahon. Dublin: Brophy, 1993
 Kennedy-Andrews E. The poetry of Derek Mahon. Gerrards Cross: Colin Smythe, 2002
 Haughton H. The poetry of Derek Mahon. Oxford: Oxford UP, 2007

Ссылки 
 Статья о творчестве

Примечания 

Поэты Ирландии
Поэты Великобритании
Переводчики Великобритании